Виктор Скворцов:
 Скворцов, Виктор Васильевич (1939—2005) — советский и российский библиотековед.
 Скворцов, Виктор Михайлович (1927—2000) — советский государственный и политический деятель.
 Скворцов, Виктор Фёдорович (род. 1952) — российский музыкант, педагог.
 Скворцов, Виктор (род. 1988) — молдавский дзюдоист, выступающий за ОАЭ.